Scheiblauer ist der Familienname folgender Personen:

 Mimi Scheiblauer (1891–1968), Schweizer Rhythmikerin
 Oliver Scheiblauer (* 1973), österreichischer Koch